A francia forradalom kifejezést Franciaország történelmének alábbi eseményeire használjuk:

Francia forradalom (1789–1799), mely megdöntötte a Bourbon-monarchiát, eseményei terrorba, majd I. Napóleon császárságába és a restaurációba torkolltak, de hatásai mindmáig érezhetőek a világrenden. A marxista történetírás „Nagy Francia Forradalom” címmel illette.
A francia forradalom (film, 1911): Louis Feuillade rendező 1911-ben bemutatott francia némafilmje.
A francia forradalom (musical): Claude-Michel Schönberg és Raymond Jeannot 1973-as musical -je („az első francia rockopera”)
A francia forradalom (film, 1989): Robert Enrico és Richard T. Heffron rendezők 1989-ben bemutatott kétrészes történelmi játékfilmje. 
Júliusi forradalom – az 1830-as francia forradalom, mely a restaurált Bourbon-ház abszolutizmusa ellen tört ki, eredményeképpen alkotmányos monarchia jött létre.
Februári forradalom – az 1848-as francia forradalom, amely a korrupcióba fulladt alkotmányos monarchiát számolta fel, létrehozva a II. Köztársaságot.

Egyéb felkelések, lázadások a francia történelemben:

1702. Camisard hugenotta felkelés.
1791–1804. Haiti forradalom, amely az első független fekete köztársaság, Haiti létrejöttéhez vezetett.
1871. Párizsi kommün.
1917. Zendülés a francia hadseregben a fronton.
1968. májusi diáklázadások.